Георги Теофилов Минов или Минев е учител, духовник и революционер от Македония.

Биография 
Роден е в неврокопското село Каракьой в семейството на зографа от Галичник Теофил Минов и съпругата му Серафина (преди 1850 - 1935) от Търлис. Работи като учител, а по-късно става и свещеник. Същевременно развива и революционна дейност и е член на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Георги променя фамилното име от Минов на Минев.

В 1900 - 1901 година учителства в село Деделер, Мъстанлийско, а в 1902 - 1903 година в Гюмюрджина, където също така пее в храма. При Солунските атентати в 1903 година, на път за Цариград, за да бъде ръкоположен за свещеник, е арестуван и затворен в Одрин.

Умира в Карабунар, Пазарджишко, през 1942 година.

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени в Каракьой
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Минови
По произход от Галичник